Кронеберг — фамилия.
 Кронеберг, Александр Иванович (1844 — после 1910) — русский зоолог.
 Кронеберг, Алексей Иванович (1829—1880) — общественный деятель, секретарь журнала «Современник»
 Кронеберг, Андрей Иванович (1815—1855) — русский переводчик, критик, шахматист.
 Кронеберг, Зинаида Дмитриевна (1847—1884) — артистка оперы и оперетты (контральто).
 Кронеберг, Иван Яковлевич (1788—1838) — русский эстетик, переводчик, педагог, знаток классической филологии, литературный критик, профессор.
 Кронеберг, Наталья Леонидовна (более известная под фамилией Шабельская; 1841—1904) — коллекционер русских народных костюмов.

См. также 
 Кроненберг